Гляйршер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гляйршер, Герхард (род. 1969) — австрийский саночник, выступавший за сборную Австрии с 1990 по 2000 год.
 Гляйршер, Давид (род. 1994) — австрийский саночник, олимпийский чемпион.
 Гляйршер, Нико (род. 1997) — австрийский саночник, чемпион мира в спринте, призёр этапов Кубка мира.